Exocet peut faire référence à :
 Exocet, un poisson des mers chaudes, appelé usuellement poisson volant,
 Exocet, une famille de missiles anti-navire subsoniques autonomes et volant à basse altitude.
 Exocet est un catamaran de plaisance.